Томашув-Любельски () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Томашувский повят (Люблинское воеводство), Люблинское воеводство. Население — 10 909 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Хоронжанка
 Домброва
 Гурно
 Езерня
 Юстынувка
 Клекач
 Лащувка
 Лащувка-Колёня
 Майдан-Гурны
 Майданек
 Нова-Весь
 Пасеки
 Подхорце
 Пшецинка
 Пшеорск
 Рабинувка
 Рогузьно
 Рогузьно-Колёня
 Руда-Волоска
 Руда-Желязна
 Сабаудя
 Шароволя
 Тыпин
 Улюв
 Вепшове-Езоро
 Замяны

Прочие поселения 
 Борки
 Буйсце
 Буковина
 Цепляхы
 Цыбулювка
 Длуге
 Добжанувка
 Долина
 Дуб
 Дульне
 Фольварчиско
 Глинянки
 Гурецко
 Грошки
 Иренувка
 Яскевичувка
 Капсювка
 Контек
 Киркизувка
 Климовица
 Колёня-Дольна
 Колёня-Подхорце
 Липка
 Лавки
 Луски
 Мазарня
 Мирайдувка
 Новы-Пшеорск
 Парама
 Парцеле
 Пардасувка
 Пясечно
 Под-Лясем
 Подбелжец
 Подбур
 Подляс
 Полесе
 Попувка
 Рогове-Копце
 Рогузьно-Фольварк
 Сабаудя
 Сива-Долина
 Солокия
 Стара-Весь
 Стависко
 Сутки
 Сыбир
 Шкоци-Дул
 Шнуры
 Шнуженьски-Ляс
 Выгон
 За-Бродем
 За-Окопискем
 Загжондки

Соседние гмины 
 Гмина Белжец
 Гмина Ярчув
 Гмина Краснобруд
 Гмина Любыча-Крулевска
 Гмина Нароль
 Гмина Рахане
 Гмина Сусец
 Гмина Тарнаватка
 Томашув-Любельски

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Люблинского воеводства